Geddert ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Jörg Geddert (* 1964), deutscher Basketballspieler
 Holly Geddert, deutsche Schauspielerin (geboren 2001),
 John Geddert, amerikanischer Turntrainer (1957–2021).